Ivica Kalinić – allenatore di calcio croato
Nikola Kalinić – calciatore croato
Nikola Kalinić – cestista serbo
Zoran Kalinić – tennistavolista serbo
Lovre Kalinić – calciatore croato